A la Bíblia apareixen tres personatges amb el nom de Sadoc:

 Al Segon Llibre de Samuel, Sadoc, fill d'Ahitud, era sacerdot del rei David juntament amb Ahimèlec, fill d'Abiatar. Acompanyà l'Arca de l'Aliança quan David la va fer portar a Jerusalem. Salomó el nomenar Summe Sacerdot.

 Copista a qui Nehemies posà a càrrec dels magatzems dels levites (Nehemies 13:13)

 En l'evangeli segons sant Mateu, Sadoc fou el fill d'Azor i el pare d'Aquim.